Vettor Pisani henviser til:

 Vettor Pisani (admiral) (1324–1380), venetiansk admiral
 Vettor Pisani (kunstner) (født 1935), italiensk kunstner